Nikolaï Nikolski peut référer à:
 Nikolaï Mikhaïlovitch Nikolski (1877–1959), un historien, exégète et orientaliste russe, spécialiste des langues sémitiques et cunéiformes et assyriologue.
 Nikolaï Konstantinovitch Nikolski (1863-1936), un historien russe, spécialiste de l'histoire ecclésiastique.